Ester může být:

 organická sloučenina ze skupiny esterů
 Ester – ženské rodné jméno
 Ester (příjmení)
 Ester (biblická postava)
 Kniha Ester – biblická kniha, součást Starého zákona
 Ester Małach neboli Esterka, oblíbenkyně Kazimíra Velikého
 Ester (USA) – sídlo v USA
 Ester (Portugalsko) – sídlo v Portugalsku
 Ester (Händel) – oratorium  Georga Friedricha Händela
 Ester (Stradella) – oratorium  Alessandra Stradelly
 Ester (Arrigoni) – oratorium  Carla Arrigoniho
 Ester (von Dittersdorf) – oratorium  Karla Ditterse z Dittersdorfu
 Ester (Lidarti) – oratorium  Cristiana Giuseppe Lidartiho
 Mount Ester – hora v Antarktidě
 Esterské hory – pohoří v Bavorsku
 Ester (rozhledna) – stavba v Jeruzalémě

Externí odkazy